

Anno 
 409 o 409 a.C.

Codici 
 409 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Kiyose and Mizuho, nella prefettura di Tokyo, in Giappone

Matematica 
 409 – numero

Musica 
 409 (brano musicale) – Brano musicale dei Beach Boys incluso nell'album Surfin' Safari del 1962